Hästgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästgölen, Småland, sjö i Hylte kommun, 
Hästgölen, Västergötland, sjö i Mullsjö kommun,  (2,5 ha)
Hästgöl, sjö i Åtvidabergs kommun,  (15,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn